

Patronymie 
Marcel Tillard (1913-1981), illustrateur français
Paul Tillard (1914-1966), journaliste et écrivain français
Pierre-Antoine Tillard (né en 1986), céiste français

Toponymie 
 Silly-Tillard, commune française située dans le département de l'Oise.